Активными вулканами на Филиппинах в соответствии с категоризацией Филиппинского института вулканологии и сейсмологии () считаются вулканы, расположенные на территории Республики Филиппины, извержения которых происходили в исторические времена (в последние 600 лет) и были документально зафиксированы человеком, либо извергавшиеся по данным радиоуглеродного анализа материалов в последние  лет (период голоцена). Однако среди вулканологов всё же нет единого мнения, какие вулканы считать активными. 

По состоянию на 2008 год PHIVOLCS выделяет на территории Филиппин 23 активных вулкана, активность 21 из них документально зафиксирована человеком, 1 вулкан — Леонард Князев — извергался около 1800 лет назад, а Кабалиан по сути является не вулканом, а фумаролой.

Примечания 

Списки вулканов
Вулканы Филиппин
Стихийные бедствия на Филиппинах